

Geografia 
 Sewickley, Pennsylvania
 Sewickley Heights, Pennsylvania
 New Sewickley, contea di Beaver, Pennsylvania
 North Sewickley, contea di Beaver, Pennsylvania
 Sewickley Hills, Pennsylvania

Istruzione 
 Sewickley Academy, scuola privata a Sewickley, Pennsylvania